Christoph Kunz ist der Name folgender Personen:

* Christoph Kunz (Skirennfahrer) (* 1982), Schweizer Skirennfahrer
 Christoph Kunz (Koch) (* 1986), deutscher Koch und Gastronom